Сабанєєв Іван Федорович — російський хірург, один із основоположників світової судинної хірургії.
 Сабанєєв Леонід Леонідович — російський музикознавець, музичний критик та композитор.
 Сабанєєв Леонід Павлович — російський зоолог.